Dans le monde arabo-musulman, sabha ou sebha est un mot arabe (arabe:سبحة ) qui veut dire chapelet.
 Sabha désigne un chapelet musulman également appelé sebha, misbaha, masbaha ou encore tasbih selon les régions.
 Sabha est une ville de Libye, capitale du district de Sabha.
 En Inde, le sabhā désigne une assemblée ou un conseil.
 Le Lok Sabha est le nom de la chambre basse du Parlement de l'Inde